Reek ist der Familienname von:

 Edmund Reek (1897–1971), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Nikolai Reek (1890–1942), estnischer Generalleutnant und Verteidigungsminister (1927–1928; 1939–1940)
 Walter Reek (1878–1933), deutscher Politiker (SPD)

Sonstiges:
 Reek Point, Landspitze von Zavodovski Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Reek of Putrefaction, Album der Band Carcass